Dracy, commune française de l'Yonne ;
 Dracy-le-Fort, commune française de Saône-et-Loire ;
 Dracy-lès-Couches, commune française de Saône-et-Loire ;
 Dracy-Saint-Loup, commune française de Saône-et-Loire ;
 Dracy-lès-Vitteaux, ancienne commune commune française de la Côte-d'Or, absorbée par Marcilly-et-Dracy.